Mayan theatre – teatro di Los Angeles, Stati Uniti d'America
Mayan theatre – teatro di Denver, Stati Uniti d'America